

Patronyme 

 Ashley Nicoll (1963-), cavalière de dressage canadienne ;
 George Nicoll Barnes (1859-1940), homme politique britannique ;
 Henry Nicoll (1908-1999), cavalier de saut d'obstacles anglais ;
 Maurice Nicoll (1884-1953), médecin et écrivain britannique ;
 Mercedes Nicoll (1983-), snowboardeuse canadienne ;
 Norbert Nicoll (1981-), politologue et économiste belge.

Entreprise 
Nicoll peut aussi désigner :
  Nicoll, fabricant français de produits pour le bâtiment et le sanitaire.